Paczkowski ist der Familienname folgender Personen:

 
Siehe auch:
 Caffè Paszkowski